Das International Institute of Islamic Science and Technology (IIIST; Internationales Institut für Islamische Wissenschaft und Technologie) wurde 1987 in Washington, D.C. in den Vereinigten Staaten gegründet und im Februar 1988 als eine non-profit corporation  (gemeinnützige Gesellschaft), mit Professor Hossein Nasr von der George Washington University als Vorsitzendem des Kuratoriums und SWA Husaini als Generaldirektor des Instituts.

Das Institut wurde von muslimischen Wissenschaftlern aus den USA, der Türkei, Malaysia und Saudi-Arabien gegründet. Ziel ist es, die islamische Wissenschaft und Technologie durch ein konzentriertes Studium der drei akademischen Bereiche Islamische Philosophie, Soziologie sowie Wissenschafts- und Technikgeschichte und ihrer spezifischen Anwendungen zu fördern und weiterzuentwickeln.

Der nigerianische Autor Rafiu Ibrahim Adebayo vom Department of Religions der University of Ilorin in der Hauptstadt des Bundesstaates Kwara in Nigeria hat sich in jüngerer Zeit in seinen Forschungen den Themenbereichen des IIIST und der Islamization of Knowledge zugewandt. Von den vorrangigen Zielen des Instituts führt er an erster Stelle an die Förderung und Unterstützung:

Siehe auch 
 Islamization of Knowledge (englisch)
 International Institute of Islamic Thought (IIIT), mit Sitz in Herndon, Virginia, bei Washington
 Academy of Islamic Studies der Universität Malaya

Einzelnachweise und Fußnoten

Literatur 

 Adebayo, R. I. (2012). “A Survey on the Global Success of the Islamisation of Knowledge Programme with Particular Reference to Nigeria” in Journal of Al-Tamaddun, 7(1), S. 91–105. (Online abrufbar unter um.edu.my – Universität Malaya)
 Rafiu Ibrahim Adebayo: "From Islamicising the Sciences to Strategizing for Muslims’ Scientific Breakthrough", International Journal of Islamic Thought, Vol. 7: (June) 2015 (Online abrufbar unter ukm.my – Nationale Universität Malaysia)

Weblinks 
 baike.com: Meiguo guoji Yisilan kexue yu jishu yanjiusuo (Amerikanisches Internationales Institut für Islamische Wissenschaft und Technologie)

Organisation (Washington, D.C.)
Muslimische Organisation (Vereinigte Staaten)
Wissenschaftstheorie
Muslimbrüder
Außenpolitik (Vereinigte Staaten)
Internationale Politik
Gegründet 1987
Religion (Washington, D.C.)